

Toponyme

Grèce 
 Scio est le nom de l'île de Chios, en génois.

États-Unis 
 , un civil township du comté de Washtenaw, dans le Michigan ;
 Scio, une ville du comté d'Allegany, dans l'État de New York 
 Scio, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Scio, un village du comté de Harrison dans l'Ohio ;
 Scio, une ville du comté de Linn dans l'Oregon.